Chraplewo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Chraplewo, un village du powiat de Nowy Tomyśl ;
 Chraplewo, une localité du powiat de Szamotuły ;
 Chraplewo, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.